Miejscowości w USA:
 Spring Valley – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Yavapai
 Spring Valley – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Diego
 Spring Valley – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Lake
 Spring Valley – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Bureau
 Spring Valley – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Jefferson
 Spring Valley – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Fillmore
 Spring Valley – jednostka osadnicza w stanie Nevada, w hrabstwie Clark
 Spring Valley – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Rockland
 Spring Valley – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Greene
 Spring Valley – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Harris
 Spring Valley – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Pierce
 Spring Valley – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rock

Gminy w USA:
 Spring Valley (ang. Spring Valley Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Dallas
 Spring Valley (ang. Spring Valley Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Monona
 Spring Valley (ang. Spring Valley Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Cherokee
 Spring Valley (ang. Spring Valley Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie McPherson
 Spring Valley (ang. Spring Valley Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Fillmore
 Spring Valley (ang. Spring Valley Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Shannon
 Spring Valley (ang. Spring Valley Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Dickey
 Spring Valley (ang. Spring Valley Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Greene
 Spring Valley (ang. Spring Valley Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Clark
 Spring Valley (ang. Spring Valley Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie McCook
 Spring Valley (ang. Spring Valley Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Turner
 Spring Valley (ang. Spring Valley Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rock